Paracoccidioidomicosisproctitissarcomucosis (иногда сокращается до «Paracocci») − мексиканская музыкальная грайндкор-группа, играющая в жанрах гор-грайнд и порно-грайнд. Основана в 1999 году. Тематика песен посвящена разным заболеваниям: паракокцидиомикоз, проктит, воспаление слизистой оболочки прямой кишки, саркома, злокачественная опухоль и т. п. Название группы является длинным и тяжело запоминаемым и представляет собой названия болезней, собранных в одно длинное слово.

Дискография

Студийные альбомы 
 «Satyriasis and Nymphomania» (2002)
 «Aromatica Germenexcitación en Orgías De Viscosa Y Amarga Putrefacción» (2007)

Демоальбомы 
 «Cunnilingus» (1999)
 «Lynphatic Descomposition Esquistosomiasis» (2001)

Состав 
 Christoph (Obstetra Penetrador Himeneal) — вокал, бас-гитара
 Isaac (Ginecólogo Necrolamedor Clitoral) — вокал, гитара
 Roberto (Proctólogo Destructor de Esfínteres) — барабаны

Музыкальные коллективы Мексики